Павел Пантелеевич Мисан (27 июня 1907 — 20 января 1977) —участник Великой Отечественной войны, командир расчёта 76-миллиметровой пушки 1054-го стрелкового полка 301-й стрелковой Сталинской ордена Суворова 2-й степени дивизии 9-го Краснознамённого стрелкового корпуса, старшина. кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 27 июня 1907 года в станице Кореновской, ныне г. Кореновск Краснодарского края. Работал в колхозе.

В Красной Армии и в боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года.

22 сентября 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях старший сержант Мисан Павел Пантелеевич награждён орденом Славы 3-й степени. 4 марта 1945 года награждён орденом Славы 2-й степени.

16 апреля 1945 года у населённого пункта Вербиг Германия на левом берегу берегу реки Одер уничтожил пять огневых точек и свыше отделения вражеских солдат. 20 апреля 1945 года близ германского города Бацлов при отражении вражеской контратаки старшина Павел Мисан рассеял свыше взвода пехоты противника и подавил четыре огневые точки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии сержант Искра Пётр Иванович награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
.

В 1945 году демобилизован. Скончался 20 января 1977 года .

Награды 

 орден Красной Звезды (5.6.1944) 

 Орден Славы I степени (15.05.1946)
 Орден Славы II степени (4.3.1945)
 Орден Славы III степени (22.09.1944)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)

 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.

Примечания

Источники 

 
 Лобода В. Ф. Солдатская слава. Книга 1. М., 1963
 Солдатская слава. Краснодар, 1974.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы